

Musica 
Le cose cambiano – album dei Delta V del 2004
Le cose cambiano – album dei Velvet del 2010

Altro 
Le cose cambiano – film di David Mamet del 1988
 Le cose cambiano –  progetto italiano contro l'omofobia ispirato al Progetto It Gets Better